Сви́рская губа́:

 Свирская губа (Онежское озеро) — залив в южной части Онежского озера.
 Свирская губа (Ладожское озеро) — залив в юго-восточной части Ладожского озера.